Gremm ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Gremm (* 1971), deutscher Bariton und Produzent
 Wolf Gremm (1942–2015), deutscher Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Kremm